Vor Ort ist Titelbestandteil von TV-Sendungen:
 Phoenix vor ort,
 Vor Ort – Die Reportage, BR
Siehe auch:
 Vor-Ort-Landrat
 Vorort